Плей-офф Кубка Америки 2021 года начался 2 июля 2021 года четвертьфиналами и завершился 10 июля 2021 года финалом на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро.

Первоначально этап плей-офф должен был пройти с 4 по 12 июля 2020 года. Однако 17 марта 2020 года турнир был перенесён на 2021 год из-за пандемии COVID-19 в Южной Америке.

Формат 
В стадии плей-офф, если по прошествии 90 минут победитель не был определён:
 В четвертьфиналах, полуфиналах и матче за третье место дополнительное время не разыгрывается, и результат матча определяется по серии пенальти (статья 9.3 Регламента).
 В финале будет сыграно дополнительное время. Если после дополнительного времени победитель по-прежнему не определён, исход матча определится в серии пенальти (статья 9.4 Регламента).

Сетка

Четвертьфиналы

Перу — Парагвай

Бразилия — Чили

Уругвай — Колумбия

Аргентина — Эквадор

Полуфиналы

Бразилия — Перу

Аргентина — Колумбия

Матч за 3-е место

Финал

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Кубок Америки по футболу 2021, CONMEBOL.com

Плей-офф